Il termine jailbait può riferirsi a:

Film
Jailbait – film del 1993 diretto da Rafal Zielinski
Jailbait – film del 2004 diretto da Brett C. Leonard

Musica
Jail Bait – una canzone del 1960 composta da Andre Williams dall'omonimo album
Jailbait – canzone del 1981 composta da Ted Nugent dall'album Intensities in 10 Cities
Jailbait – canzone del 1982 degli Aerosmith 
Jailbait – canzone del 1980 dei Motörhead dal loro album Ace of Spades
Jailbait – canzone del 1977 degli Skrewdriver dal loro album All Skrewed Up
Jailbait – fragmovie del 2010 di Katha
Jailbait – disco del 2011 di Avicii aka Tim Bergling

Altro 
Jailbait – termine dello slang statunitense